Asebe Teferi (également appelée Aseba Littoria ou Chiro) est une ville d'Éthiopie, située dans la zone Mirab Hararghe de la région Oromia.

Géographie 
La ville est à environ  à l'est de la capitale Addis-Abeba. Elle se trouve à  d'altitude et couvre .

Histoire

Économie

Démographie

Notes et références 

Ville dans la région Oromia